Emma Tallulah Behn (* 29. září 2008; Lommedalen, Norsko) je třetí dcerou princezny Marty Louisy Norské a spisovatele Ariho Behna. Je také nejmladší vnučkou krále Haralda a královny Sonji Norské.

Emma je na sedmém místě v řadě následnictví norského trůnu, za strýcem, sestřenicí a bratrancem z matčiny strany, matkou a dvěma staršími sestrami, Maud (*2003) a Leah (*2005).

Biografie

Narození 
V březnu 2008 královský rod prostřednictvím prohlášení oznámil, že princezna Marta Luisa a Ari Behn očekávají třetí dítě, jež se má narodit v říjnu téhož roku.

Emma se narodila 29. září 2008 ve 12:53, vážila 3700 gramů a měřila 53 cm. Marta Luisa se jí, stejně jako její prostřední dceru, rozhodla porodit doma; tentokrát v rezidenci, kterou manželé vlastnili v Lommedalenu, ve městě na předměstí Osla. Stejně jako její starší sestry nemá Emma žádný královský titul, ale jako dcera norské princezny má od narození právo na norský trůn.

Křest 
Emma byla pokřtěna 20. ledna 2009 v kapli královského paláce v Oslu. Při svém křtu měla Emma ručně vyšívané šaty dánské princezny Ingeborg z roku 1920, které na sobě měly také její starší sestry Maud Angelica a Leah Isadora, její matka a strýc, Haakon Magnus Norský.

Jejími kmotry byli: její babička z otcovy strany, Marianne Solberg Behn; její teta z matčiny strany, princezna Mette-Marit; princezna Alexie Řecká, Christian Udnæss, Carl Christian Christensen, Anbjørg Sætre Håtunová a Sigvart Dagsland.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Její narození - Verdens Gang, 29. září 2008

Ženy
Žijící lidé
Narození v roce 2008
Glücksburkové
Norské děti